We're a Happy Family - A Tribute to Ramones è un album tributo alla band punk Ramones.

Tracce

Note

Collegamenti esterni 
 

Album tributo